Die K League Classic 2017 (aus Sponsorengründen auch KEB Bank K League Classic 2017 genannt) war die fünfte Spielzeit der höchsten südkoreanischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 35. Spielzeit seit ihrer Gründung im Jahr 1983. Die Saison begann am 4. März und endete am 19. November 2017. Titelverteidiger war der FC Seoul. Aufsteiger waren der Daegu FC und der Gangwon FC.

Teilnehmer 

Anmerkungen

Spielstätten

Abschlusstabellen

Reguläre Saison 

|}

Meisterschaftsrunde 

|}

Abstiegsrunde 

|}

Relegation 
Der 5. der Abstiegsrunde der K League Classic 2017 spielte gegen den Play-off-Gewinner der K League Challenge 2017 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Das Hinspiel fand am 22. und das Rückspiel am 29. November 2017 statt. Der Sieger qualifizierte sich für die K League Classic 2018.

|}

Statistiken

Tabellenverlauf 
Vom 34. bis zum 38. Spieltag finden die Meisterschafts- und die Abstiegsrunde statt. Dabei wird die Tabelle in zwei Hälften zu je sechs Mannschaften aufgeteilt.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Trainerwechsel

Schiedsrichter

Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Offizielle Website (englisch)
 Saison 2017 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017